Estos son los resultados de los playoffs de la Premier Basketball League.

2008

2009

Campeonato

Resultados por juego individual

Repechaje: #5 Vermont Frost Heaves vs. #4 Wilmington Sea Dawgs 
Wilmington 96, Vermont 90: 1 de abril, Schwartz Center, Wilmington, North Carolina

Semifinales a 3 juegos

#4 Wilmington Sea Dawgs vs. #1 Battle Creek Knights 
Juego 1: Wilmington 112, Battle Creek 108: 3 de abril, Schwartz Center, Wilmington, North Carolina
Juego 2: Battle Creek 111, Wilmington 90: 5 de abril, Kellogg Arena, Battle Creek, Michigan
Juego 3: Battle Creek 119, Wilmington 112: 6 de abril, Kellogg Arena, Battle Creek, Michigan

#3 Manchester Millrats vs. #2 Rochester Razorsharks 
Juego 1: Rochester 125, Manchester 110: 2 de abril, Southern New Hampshire Fieldhouse, Manchester, New Hampshire
Juego 2: Manchester 116, Rochester 110: 5 de abril, Blue Cross Arena, Rochester, New York
Juego 3: Rochester 110, Manchester 103: 11 de abril, Blue Cross Arena, Rochester, New York

Finales de la PBL*: #2 Rochester Razorsharks vs. #1 Battle Creek Knights 
Rochester 152, Battle Creek 115: 19 de abril, Blue Cross Arena, Rochester, New York

* En vez de los 3 juegos planeados con dos localías para los Battle Creek Knights, la liga cambió el formato a un solo juego.

2010

Campeonato

Resultados por juego individual

Semifinales

#4 Halifax Rainmen vs. #1 Lawton-Fort Sill Cavalry 
Game 1: Lawton-Fort Sill 108, Halifax 104: 15 de abril, Halifax Metro Centre, Halifax, Nueva Escocia
Game 2: Lawton-Fort Sill 135, Halifax 104: 18 de abril, Great Plains Coliseum, Lawton, Oklahoma

#3 Capitanes de Puerto Rico vs. #2 Rochester Razorsharks 
Game 1: Rochester 119, Puerto Rico 95: 14 de abril, Coliseo Manuel Iguina, Arecibo, Puerto Rico
Game 2: Rochester 132, Puerto Rico 108: 18 de abril, Blue Cross Arena, Rochester, New York

Finales de la PBL: #2 Rochester Razorsharks vs. #1 Lawton-Fort Sill Cavalry 
Game 1: Rochester 110, Lawton-Fort Sill 106 (OT): 22 de abril, Blue Cross Arena, Rochester, New York
Game 2: Lawton-Fort Sill 95, Rochester 84: 25 de abril, Great Plains Coliseum, Lawton, Oklahoma
Game 3: Lawton-Fort Sill 124, Rochester 108: 27 de abril, Great Plains Coliseum, Lawton, Oklahoma

2011

Campeonato 

Premier Basketball League